Sano puede referirse a:
Sano, una ciudad en la prefectura de Tochigi, Japón;
Sano, un área no incorporada en el condado de Russell, Kentucky, EE.UU.
Mens sana in corpore sano, una cita de Juvenal.

Personas:
Sano di Pietro (1406–1481), un pintor italiano;
Miguel Ángel Sano, un beisbolista dominicano;
 Junya Sano (born 1982), un ciclista japonés;
, un futbolista japonés;
 Mari Sano (1968), una artista japonesa;
 Naoki Sano, un luchador de artes marciales mixtas y lucha libre japonés;
 Nobuyoshi Sano (1969), un músico japonés;
 Rihei Sano (1912-1992), un futbolista japonés;
 Seki Sano (1905-1966) un actor japonés;
 Shirō Sano (1955), un actor japonés;
 Tomoaki Sano (1968), un futbolista japonés;
 Toru Sano (1963), un futbolista japonés;
 Tsubasa Sano (1994), un futbolista japonés;
 Yuya Sano (1982), un futbolista japonés.